Wicklow ist der Name folgender Orte in Irland:

der Stadt Wicklow, siehe Wicklow
der Grafschaft Wicklow, siehe County Wicklow
sowie der Wicklow Mountains